Georges Dubois (1865-1934), sculpteur français ;
 Georges Dubois (1890-1953), géologue français ;
 Georges Dubois (1896-1971), officier et résistant français ;
 Georges Dubois (1902-1993), parasitologiste suisse ;
 Georges Dubois, gymnaste français.